Сергей Навроцкий:
 Навроцкий, Сергей Никанорович (1808—1865) — русский писатель, драматург, переводчик.
 Навроцкий, Сергей Сергеевич (1862—1924) — русский генерал, генерал для поручений при министре внутренних дел.